Saint-Marceau (avec un trait d'union) peut désigner plusieurs lieux ou édifices

France 
 Saint-Marceau, commune française des Ardennes.
 Saint-Marceau, commune française de la Sarthe.
 Saint-Marceau, canton de l'agglomération orléanaise.
 Saint-Marceau, quartier de la ville d'Orléans.
 Faubourg Saint-Marceau, quartier de Paris.
 Dolmen de Saint-Marceau, dolmen à Langeac.

Article connexe 
 

Homonymie de toponyme